Firekeepers Casino 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 200 varv (400 miles, 643,737 km) på Michigan International Speedway i Brooklyn i Michigan i USA. Loppet har körts årligen sedan 1969.

Tidigare namn 
 Motor State 500 (1969)
 Motor State 400 (1970–1973, 1975)
 Motor State 360 (1974)
 Cam 2 Motor Oil 400 (1976–1977)
 Gabriel 400 (1978–1983)
 Miller High Life 400 (1984, 1988–1989)
 Miller 400 (1985, 1996–1997)
 Miller American 400 (1986–1987)
 Miller Genuine Draft 400 (1990–1995)
 Miller Lite 400 (1998)
 Kmart 400 (1999–2001)
 Sirius Satellite Radio 400 (2002)
 Sirius 400 (2003)
 DHL 400 (2004)
 Batman Begins 400 (2005)
 3M Performance 400 Presented by Post-it Picture Paper (2006)
 Citizens Bank 400 (2007)
 LifeLock 400 (2008–2009)
 Heluva Good! Sour Cream Dips 400 (2010–2011)
 Quicken Loans 400 (2012–2015)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet kortat på grund av regn och mörker på icke upplyst bana.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet flyttades fram från 7 juni till 8 augusti på grund av coronapandemin. Det kördes samma helg som Consumers Energy 400. Av den anledningen kortades loppet till 312 miles.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Michigan
Återkommande sportevenemang med premiär 1969